Ко́огу () — деревня в волости Виру-Нигула  уезда  Ляэне-Вирумаа, Эстония. До административной реформы местных самоуправлений Эстонии 2017 года входила в состав волости Азери.

География 
Коогу расположена в 25 километрах от уездного центра — города Раквере — и в 6,5 километрах от волостного центра — посёлка Виру-Нигула. Высота над уровнем моря — 61 метр. Центр деревни находится на расстоянии менее 5 километров от побережья Финского залива.

Население 
По данным переписи населения 2011 года, в деревне проживали 38 человек, из них 31 (81,6 %) — эстонцы.

Численность населения деревни Коогу:

* По данным Регистра народонаселения

История 

Коогу было основано как поселение в 1920-х годах на землях национализированной мызы Коок (Коогу). В XXI веке её главное здание и большинство хозяйственных построек находятся в руинах. В советское время входило в состав Азериского сельсовета. В 1977 году получило статус деревни.

Земли Коогу включают в себя древнюю деревню Паймела (; в 1241 году упомянута как  в «Датской поземельной книге»).

Коогу находится на территории природного парка Азери, взятого под охрану государства постановлением правительства Эстонской Республики от 9 мая 2007 года.

В качестве памятников археологии под охраной государства в районе деревни находятся место древнего поселения и 10 жертвенных камней.

Инфраструктура 
В Коогу есть автозаправка и кафе.

Примечания 

Населённые пункты Эстонии
Ляэне-Вирумаа